Le nom Pio est le nom dérivé du latin Pius (franç : Chien).

Pseudonyme 
 Padre Pio est le nom de religion d'un capucin et prêtre italien né Francesco Forgione.

Patronyme 

 Famille Pio, puis Pio di Savoia, est une famille de la noblesse italienne, souveraine à Carpi. Sont issus de cette famille notamment :
 Rodolfo Pio (1500-1564) est un cardinal italien.
 Carlo Emmanuele Pio di Savoia (1585-1641) est un cardinal italien.
 Carlo Pio di Savoia (1622-1689) est un cardinal italien du .
 Carlos Roberto de Moraes Jr (1990-), athlète brésilien.
 Fabien Pio (1988-) est un photographe montpelliérain.

Prénom

Toponyme 

 Pio Duran est une municipalité de la province d'Albay, aux Philippines.
 Riese Pio X est une commune de la province de Trévise dans la Vénétie en Italie. 
 San Pio delle Camere est une commune de la province de l'Aquila dans la région Abruzzes en Italie.
 Microrégion de Pio IX est l'une des trois microrégions qui subdivisent le sud-est de l'État du Piauí au Brésil.

Institutions 
 Musée Pio-Clementino, un des Musées du Vatican, à Rome.
 Musée Pio Cristiano, un des musées du Vatican.
 Pio Ospedale della Pietà, un hospice, orphelinat et conservatoire de musique vénitien actif notamment aux  et .
Patronyme italien